Такмичење у трчању на 60 метара у мушкој конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 2. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. бранио је Ричард Килти из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичара из 27 земаља.

  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)

  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 60 метара у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2019.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године. У полуфинале пласирали су се по 3 првопласирана из 6 квалификационих група (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 10:25, група 2 у 10:33, група 3 у 10:41, група 4 у 10:49, група 5 у 10:57, група 6 у 11:05.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године. У финале пласирали су по 2 првопласирана из 3 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 19:20, група 2 у 19:28, група 2 у 19:36.

Финале 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године у 20:50.,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани